El término Valdivia puede referirse a algunos lugares geográficos, así como ser el apellido de algunas personas:

Lugares

Chile 
Valdivia, ciudad chilena, capital de la comuna y la provincia del mismo nombre y de la Región de Los Ríos.
Comuna de Valdivia, municipio chileno.
Valdivia, provincia chilena.
Valdivia, extinto departamento chileno.
Antigua provincia de Valdivia, extinta provincia chilena.
Delegación de Valdivia, extinta delegación chilena.
Partido de Valdivia, área administrativa del Chile colonial.
Gobierno de Valdivia, área administrativa del Chile colonial.
Corregimiento de Valdivia, área administrativa del Chile colonial.
Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, en el norte de Chile.
Río Valdivia, río chileno.
Pedro de Valdivia Norte, barrio de Santiago de Chile.

Colombia 
Valdivia, municipio del departamento de Antioquia, Colombia.

España 
Valdivia, localidad de la Provincia de Badajoz, España.
La Valdivia, comarca de la Provincia de Palencia, España.
Pomar de Valdivia, en la comarca de La Valdivia, España.
Báscones de Valdivia, localidad perteneciente al municipio de Pomar de Valdivia.
Camesa de Valdivia, localidad perteneciente al municipio de Pomar de Valdivia.
Helecha de Valdivia, localidad perteneciente al municipio de Pomar de Valdivia.
Villarén de Valdivia, localidad perteneciente al municipio de Pomar de Valdivia.

Personas 
Alonso Ruiz de Valdivia, noble español.
Andrés de Valdivia, conquistador español.
Javier Valdivia, futbolista mexicano.
Jorge Valdivia, futbolista chileno.
José Javier Valdivia Jaén, futbolista español.
Juan Valdivia, guitarrista.
Julio César Valdivia, futbolista mexicano.
Luis de Valdivia, misionero jesuita español.
Pedro de Valdivia, explorador español.
Pierrick Valdivia, futbolista francés.
Valdívia, futbolista brasileño.
Manuel Valdivia Ureña, matemático español.

Biología 
Género de plantas Valdivia J.Rémy 1847
Nombre común de la planta Valdivia gayana.
Género de crustáceos Valdivia White, 1847

Eventos históricos 
Terremoto de Valdivia de 1575 (Chile).
Terremoto de Valdivia de 1960 (Chile).
Toma de Valdivia, batalla de la guerra de independencia de Chile.

Otros 
(2741) Valdivia, asteroide del cinturón principal entre Marte y Júpiter.
Bodegas Valdivia, bodega localizada en Jerez de la Frontera (España) perteneciente al Grupo Garvey.
Familia de Valdivia, linaje noble.
Señorío de Valdivia, título nobiliario.
Diócesis de Valdivia, Chile.
Deportes Valdivia, club de fútbol chileno.
Club Deportivo Deportes Valdivia, club de fútbol sucesor del anterior.
Club Deportivo Valdivia, equipo de baloncesto chileno.
Valdivia (estación), estación ferroviaria de la ciudad homónima.
Valdivia (cultura precolombina), en la costa ecuatoriana, su centro se sitúa próximo a localidad homónima en la provincia del Guayas.
Grupo de Valdivia, asociación de países del hemisferio sur templado.